BUND eller bund har flere betydninger:

 Bund – det nederste af noget
 Bund (arbejderorganisation), også omtalt som Der Bund
 Bund (Shanghai) - berømte gade og strandpromenade i Shanghai i Folkerepublikken Kina
 BUND (organisation) - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) – Friends of the Earth Germany